Vila Rio Branco pode se referir a:

Bairros
Vila Rio Branco (Água Rasa)  
Vila Rio Branco (Ponte Rasa) 

Desambiguações de topônimos